Campionato asiatico per club 2005 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2005 – torneo pallavolistico maschile